Char Minar ou Chor Minar ("quatro minaretes" em língua persa) pode referir-se a:

Charminar — mesquita em Haiderabade, Telanganá, Índia
Chor Minar — torre do  em Deli, Índia
Chor Minor — monumento do  em Bucara, Usbequistão

Desambiguações de construções